Manno heißen die Orte

 Manno TI, Gemeinde im Schweizer Kanton Tessin
 Mannō (Kagawa), Stadt in Japan

Manno ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Manno (1739–1810), italienischer Maler des Klassizismus auf Sizilien
 Bob Manno (* 1956), italo-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Francesco Manno (1754–1831), italienischer Maler und Architekt des Klassizismus auf Sizilien und in Rom
 Gaetano Manno (* 1982), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Miltiades Manno (1879–1935), ungarischer Sportler und Plakatkünstler
 Ralph Manno (* 1964), deutscher Klarinettist

Siehe auch: Mano (Begriffsklärung)